Па́вел Деми́дов: Демидов, Павел Александрович (1869—1935) — волынский губернский предводитель дворянства.
 Демидов, Павел Аркадьевич (1858—1927) — русский деятель земского движения, комиссар Временного правительства в Нижегородской губернии.
 Демидов, Павел Евгеньевич (1971—2020) — российский спелеолог.
 
 
 Демидов, Павел Павлович (1839—1885) — русский предприниматель, общественный деятель, благотворитель и меценат, князь Сан-Донато.